Lactaatdehydrogenase, een aantal enzymen
LaserDisc, een optische schijf
Leidsch Dagblad, een Nederlandse krant
De Libische dinar, een munteenheid
Limburgs Dagblad, een Nederlandse krant
LD, de lettercode van het Duitse autokentekenregistratiedistrict Landau in der Pfalz
Ludum Dare, een video game ontwikkelingscompetitie